Craspedorrhynchus är ett släkte av insekter som beskrevs av Kéler 1938. Craspedorrhynchus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss
Craspedorrhynchus